«Три подруги в поисках денег и счастья» — российский телесериал в жанре иронического детектива, снятый по мотивам романов Натальи Александровой. Главные роли исполнили Алла Юганова, Юлия Такшина и Екатерина Копанова.

Сюжет

1-4 серии: Убийство на троих 
Катя, Жанна и Ирина – неунывающие подруги бальзаковского возраста. Секретов между ними давно нет, они привыкли все поверять друг другу и помогать в любой беде. Им не надо искать неприятности, неприятности их сами находят. Приехав на выходные в санаторий, подруги знакомятся с девушкой Ольгой и случайно забирают ее книгу. В тот же день они находят у себя в номере труп неизвестного мужчины, а Ольга исчезает.

5-8 серии: Марафон для трёх граций 
Встретившись в кафе, подруги обращают внимание на странную пару за соседним столом: женщина тайно передает мужчине конверт. А несколько минут спустя они видят в туалете на полу того самого мужчину застреленным. До приезда полиции Катя успела не только случайно оставить свои отпечатки на пистолете, но и прихватить конверт покойника с деньгами и фотографиями. И теперь нашим девушкам больше ничего не остается, кроме как самим расследовать это дело, пока Катю не посадили за убийство.

9-12 серии: Погоня за тремя зайцами 
Отдыхая в лесу, подруги становятся свидетелями убийства и заявляют в полицию. Преступник начинает охотиться за ними. Расследование приводит героинь в художественную галерею «Райский сад», под прикрытием которой бандиты хитрыми способами переправляют за границу большие ценности. Женщин похищают и запирают на заброшенном заводе... Удастся ли им спастись на этот раз?

13-16 серии: Три лани на алмазной тропе 
Собираясь на показ модной коллекции, подруги и представить не могли, чем для них это обернется. А ведь Ирину всего лишь попросили передать кассету ведущему телепередачи. В результате она стала свидетельницей убийства телеоператора и похищения секретарши большого начальника. В довершение всего, просматривая злополучную кассету с будто бы невинной записью открытия выставки, Ирина обнаружила на ней свою лучшую подругу Катерину. Ирина в ужасе: неужели Катя в чем-то замешана? Ей необходимо ускользнуть от киллера и докопаться до истины.

17-18 серии: Трое в лифте, не считая собаки 
И снова Ирина, Жанна и Катя доказали верность женской дружбе. На этот раз проблемы возникли у преуспевающего нотариуса Жанны. Документы на право наследования, которые клиент доверил ей для сохранности, исчезли из банковской ячейки девушки. Сотрудники банка уверяют клиентку, что всего час назад она уже была в отделении и сама забрала все бумаги. Разобраться, кто действует "под маской" Жанны и куда подевались документы, подруге помогают Ира и Катя, а также их вторые половинки – детектив Ивушкин и профессор Кряквин. Не бросает Жанну и её ухажёр Борис. Очень быстро подруги находят лже-Жанну, правда, мёртвой…

19-20 серии: Мышеловка на три персоны 
У Кати радость: ее любимый муж Валик, он же профессор Кряквин, вернулся из длительной экспедиции. Но эта радость омрачается ужасным событием – вскоре Валика обвиняют в убийстве вредной старушки-соседки… А что ещё можно подумать, если его застали над трупом с орудием убийства в руках? Конечно же, подруги не оставят Катю в беде. Ирина и Жанна спешат на помощь и начинают собственное расследование…

В ролях

Критика 
Сериал получил смешанные отзывы от зрителей.

По состоянию на 11 мая 2020 года рейтинг сериала на сайте «КиноПоиск» составил всего 6,2 баллов из 10.

На сайте «MyShows.me» сериал получил высокую оценку - 4,1 баллов из 5.

Примечания

Ссылки 
 Нескучная троица. Детектив по-женски: смотрите «Марафон для трех граций» на «ТВ Центр» // TV Mag, 12 Ноября, 2016
 Ни дня без приключений. Сезон премьер: на «ТВ Центре» новый детектив «Три лани на алмазной тропе» по книге Натальи Александровой // TV Mag, 18 Ноября, 2016
 Финальная история. Труп — он и в Африке труп: премьера детектива «Мышеловка на три персоны» сегодня на «ТВ Центре» // TV Mag, 19 мая 2017

Телесериалы по алфавиту
Телесериалы России 2010-х годов
Детективные телесериалы России
Комедийные телесериалы России
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Санкт-Петербурге